Miejscowości w USA:
 Cave City – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Independence
 Cave City – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Barren